Подводные лодки типа «C» — тип подводных лодок военно-морского флота Великобритании начала XX века. Первая лодка этого типа была введена в строй в 1906 году, последняя в 1910 году, всего построено 38 единиц. Первые 18 единиц (C1 — C18, «группа 1») имели несколько худшие ходовые характеристики по сравнению с последующими (C19 — C38, «группа 2»). Применялись в Первой мировой войне. После войны оставшиеся лодки были сняты с вооружения кроме C4, которая использовалась в учебных целях до 1922 года.

Представители

I группа

II группа

Примечания

Ссылки 

C
C